Sanatroikes II fou rei associat de Pàrtia del 115 al 116 i probablement vers el 129 al 139. Fou fill de Mitridates IV de Pàrtia.

Quan el seu pare es va proclamar rei per fer front a l'atac romà del 115, Sanatroikes II fou associat al govern i apareix amb la diadema reial a algunes monedes. Els romans es van imposar el 116 i el 117, en evacuar el país fou son oncle Osroes qui va recuperar la capital.

El seu pare va esdevenir rei el 129 i probablement Sanatroikes fou llavors associat un altre cop, però va morir abans del 140 en un combat contra els romans quan el pare encara vivia.

Reis de Pàrtia
Iranians